Тартар — у давньогрецькій міфології темна безодня в глибині космосу, нижче від Аїду, пізніше віддалені місця Аїду, де караються грішники
 Тартар — соус з ряду компонентів перш за все сирих яєць та квашених огірків

 Тартар — річка у самопроголошеній Нагірно-Карабаській Республіці (Азербайджан), права притока Кури
 Тартар — присілок, Янаульський район, Башкортостан, Росія

Див. також 
 Тартарія